Stefan Wiśniewski (1924–2009) – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, po wojnie nauczyciel i organizator szkolnictwa w powiecie braniewskim
 Stefan Wiśniewski (1923–1993) – energetyk, profesor
 Stefan Wiśniewski (1925–1944) – plutonowy, uczestnik powstania warszawskiego
 Stefan Wiśniewski (1904–1981) – polski bokser

Zobacz też 
 Stefan Wisniewski (ur. 1953) – lewicowy terrorysta, członek niemieckiej RAF